llanterner, fabricant o venedor de llanternes
 llanterner o llauner, menestral que treballa en objectes de llauna